La Supercoppa del Belgio 2014 è la trentacinquesima edizione della Supercoppa del Belgio.

Si è svolta in un incontro unico il 20 luglio del 2014 tra l', vincitore del campionato, e il , che ha trionfato nella coppa nazionale.

Tabellino

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2014
Supercoppa del Belgio
Competizioni calcistiche ad Anderlecht